ciò che è pertinente a Tonga
 lingua tongana